Теклино (Камень-Каширский район) — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Теклино (Черкасская область) — село в Смелянском районе Черкасской области Украины.